PL-5 (, буквально Удар грома 5) — китайская ракета класса «воздух-воздух» малой дальности. Создана в 1966 году. В 1982 году принята на вооружение. Электроника PL-5 состоит из полупроводников. Существует две схемы комбинаций взрывателя и боевой части: осколочно-фугасная боевая часть и инфракрасный взрыватель или активный радиолокационный взрыватель и стержневая боевая часть.

Эксплуатанты

Примечания

Внешние ссылки 
 PL-5 Авиационная энциклопедия «Уголок Неба»

Ракеты «воздух-воздух»
Ракетное оружие КНР